Дара:

 Да́ра — личное имя.
 Дара — персонаж серии романов «Хроники Амбера» американского писателя Роджера Желязны.
 Дара — византийская крепость в Месопотамии.
 Габриэле Дара (1826—1885) — итальянский прозаик, поэт и политик албанского происхождения. 
 Марк Яковлевич Дара́ (1929—1991) — советский геолог, доктор наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Дара (Dara) — сценический псевдоним певицы Пак Сандара
 Дара Ролинс — сценический псевдоним чешской певицы Дарины Ролинцовой.

См. также 
 Даръа (, Дараа) — город и одноимённая провинция на юго-западе Сирии.
 Дара-и-Печ — район в провинции Кунар в Афганистане.